В австро-угорський період:
 Чемпіонат Галичини з футболу 1913
 Чемпіонат Галичини з футболу 1914

У німецький період:
 Чемпіонат Галичини з футболу 1943
 Чемпіонат Галичини з футболу 1944

Чемпіонат Львівської області з футболу